Quinta colonna, tipo di organizzazione clandestina a carattere militare

Letteratura 
 Quinta colonna (The Fifth Column), dramma di Ernest Hemingway
 Quinta colonna (The Ministry of Fear), romanzo di Graham Greene
 Quinta colonna (N or M), romanzo di Agatha Christie scritto nel 1941

Cinema 
 La quinta colonna, film del 1939 per la regia di Rodriguez Endre
 Quinta colonna, film del 1976 per la regia di Giuseppe Fina

Televisione 
 Quinta colonna, sceneggiato televisivo RAI di Pietro Leoni del 1966 per la regia Vittorio Cottafavi
Quinta Colonna, fazione nella serie tv V - Visitors
Quinta colonna, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset